Eugeniusz (I) (zm. ok. 96) – biskup Toledo
 Eugeniusz z Antiochii (zm. 363) – prezbiter
 Eugeniusz (zm. 505) – biskup Kartaginy (480-498)
 Eugeniusz I (zm. 657) – papież
 Eugeniusz II (III) (zm. 657) – biskup Toledo
 Eugeniusz de Mazenod (1782-1861) – założyciel zakonu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

 Zobacz też
 Błogosławiony Eugeniusz

Przypisy